Ladbrokes Masters 2021 – 9. edycja darterskiego turnieju organizowanego przez federację PDC należącego do grupy turniejów telewizyjnych nierankingowych. Turniej po raz siódmy zostanie rozegrany w Marshall Arenie w angielskiej mieście Milton Keynes. Turniej tradycyjnie jest pierwszy turniejem nowego sezonu, w którym bierze udział 24 (do tej pory 16) najlepszych zawodników rankingu PDC Order of Merit po zakończeniu poprzedniego sezonu.

Obrońcą tytułu jest Szkot Peter Wright, który przed rokiem w finale pokonał Anglika Michaela Smitha'a 11–10.

Pula nagród

Format 
W turnieju bierze udział łącznie 24 zawodników, który kwalifikują się na podstawie poniższych kryteriów: 
 Najlepsi zawodnicy z rankingu PDC Order of Merit na dzień 3 stycznia 2021. (24)

Rozstawieni są wszyscy zawodnicy.

Turniej składa się łącznie z 5 rund, które odbywają się w poniższym formacie:
 W 1. rundzie (rozgrywanej do 6 wygranych legów) grę rozpoczynają gracze rozstawieni z numerami 9–24. Są oni ustawieni w drabince na zasadzie 9–24, 10–23 itd. Runda odbywa się 29 stycznia.
 W 2. rundzie (rozgrywanej do 10 wygranych legów) grę rozpoczynają gracze rozstawieni z numerami 1–8. Są oni ustawieni w drabince na zasadzie 1–16/17, 2–15/18 itd. Runda odbywa się 30 stycznia.
 Pozostałe rundy odbywają się 31 stycznia. Ćwierćfinały rozgrywane są do 10 wygranych legów, natomiast półfinały i finał do 11 wygranych legów.

Uczestnicy

Drabinka

Rankingi po turnieju

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona turnieju

Turnieje dartowe
2021 w darcie
2021 w Anglii
Sport w Anglii